Mandelbaum steht für:

 Mandelbaum, ein Baum aus der Gattung Prunus
 Mandelbaum Verlag, Buchverlag in Wien

Mandelbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Mandelbaum (1926–2011), US-amerikanischer Professor der italienischen Literatur, Dichter und Übersetzer
 Fredericka Mandelbaum (1825–1894), New Yorker Unternehmerin
 Fritz Mandelbaum (1924–2015), österreichischer Autor, bekannt als Frederic Morton
 Henryk Mandelbaum (1922–2008), polnischer Überlebender des KZ Auschwitz
 Jakob Mandelbaum (1859–1918), Gründer der Zigarettenfabrik Manoli
 Joseph Mandelbaum, US-amerikanischer Ophthalmologe, beschrieb den Mandelbaum-Effekt
 Julien Mandel Mandelbaum, Künstlername Julien Mandel (um 1893 – nach 1945), Kunst- und Erotikfotograf und Filmemacher
 Kurt Mandelbaum (1904–1995), deutsch-britischer Ökonom
 Maurice Mandelbaum (1908–1987), US-amerikanischer Philosoph; Professor an der Johns Hopkins University
 Stéphane Mandelbaum (1961–1986), belgischer Künstler

Siehe auch:
 Jüdischer Familienname